klieren van Moll, zweetklieren bij de ooglidrand

Personen 
 Adriaen van Moll burgemeester Eindhoven in de 19e eeuw
 Duncan van Moll, Nederlands voetballer
 Sofie Van Moll, Vlaams actrice

Brouwerij 
 Van Moll (brouwerij), brouwerij in Eindhoven

Zie ook 
 Herman Van Molle, Vlaams televisiepresentator
 Van Mol (doorverwijspagina)